Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2014 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie w sezonie 2014. Złoty medal zdobył Polak Piotr Pawlicki.

Medalistów wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w trzech turniejach finałowych, rozegranych w Lonigo, Ostrowie Wielkopolskim i Pardubicach.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. "dzikimi kartami".

Turnieje eliminacyjne rozegrano w Stralsund i Terenzano (oba 3 maja 2014) oraz Leicester (10 maja 2014). Z dwóch pierwszych turniejów eliminacyjnych do serii finałowej awansowało po pięciu najlepszych zawodników, natomiast z trzeciego – czterech (w turnieju w Terenzano 5. miejsce zajął Duńczyk Jonas Brøndum Andersen, jednakże nie zdobył on awansu do serii finałowej, gdyż przepisy FIM zezwalały na start w finałach tylko 5 zawodników z jednego kraju; miejsce Andersenena zajął Polak Krystian Pieszczek, który zawody w Terenzano ukończył na 6. miejsce).

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  (5) – Lasse Bjerre, Nikolaj Busk Jakobsen, Mikkel Bech Jensen, Mikkel Michelsen, Nicklas Porsing
  (4) – Kacper Gomólski, Piotr Pawlicki, Krystian Pieszczek, Szymon Woźniak
  (2) – Fredrik Engman, Jacob Thorssell
  (1) – Václav Milík
  (1) – David Bellego
  (1) – Gino Manzares
 Zawodnicy rezerwowi
  – Oliver Berntzon, Victor Palovaara
  – Roland Benkő

Wyniki

Pierwszy finał – Lonigo 
 Lonigo, 19 lipca 2014
 Dzikie karty: Jonas Brøndum Andersen, Nicolas Vicentin

Drugi finał – Ostrów Wlkp. 
 Ostrów Wielkopolski, 17 sierpnia 2014
 Dzikie karty: Jonas Brøndum Andersen, Łukasz Sówka

Trzeci finał – Pardubice 
 Pardubice, 4 października 2014
 Dzikie karty: Jonas Brøndum Andersen, Eduard Krčmář

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Komplet Pawlickiego, reszta Polaków w czołówce - relacja z I finału IMŚJ w Lonigo
 Polskie podium. Piotr Pawlicki krok od złota. Wielki pech Becha - 2. Finał IMŚJ w Ostrowie (relacja)
 Piotr Pawlicki nowym IMŚJ! Kacper Gomólski ze srebrnym medalem!

2014
2014 w sporcie żużlowym